Торресилья-эн-Камерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос. Занимает площадь 30,47 км². Население — 520 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Покровителем города считается святой Маркос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Torrecilla en Canales de La Rioja
 Mapa de situación
 NUESTRO PUEBLO: Torrecilla en Cameros
 Torrecilla en Cameros
 Torrecilla en Cameros
 Torrecilla en Cameros
 Ficha
 SIG-CAR 

Муниципалитеты Риохи